Conrad I Kettler  geboren ca. 1195, kastelein van Hüsten
 Conrad II von Hüsten (1220-1295), heer van Hüsten en burgman / kastelein op Haus Hüsten
 Conrad III Kettler (1285-1364), ridder en burgman in Rüthen en Hachen - drost in het graafschap Arnsberg
 Conrad IV Kettler (1315-1364), heer van Hovestadt en Schermbeck bij Hovestadt
 Conrad V Kettler zu Alt-Assen, (ca. 1508-1555), drost te Dülmen
 Conrad VI Kettler (1540-1595), heer van van Middelburg en Bockenhövel
 Conrad I Munking Kettler (ca. 1342-1420), heer van Borghausen bij Welver an der Ahse en drost op de Burg Hovestadt
 Conrad II Munking Kettler (ca. 1370-1423), heer van Borghausen
 Cord Kettler, heer van de Kettelburg bij Arnsberg en van het Rittergut Herdringen
 Cordt Kettler zu Assen, heer van Melrich en Assen, burgmann te Hovestadt en drost van Hamm